Суперкубок ОАЕ з футболу 2019  — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 вересня 2019 року між чемпіоном ОАЕ клубом Шарджа та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Шабаб Аль-Аглі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2019
ОАЕ
Вересень 2019
2019 в ОАЕ